Клинт (Clint, Klint) — фамилия.

Известные носители 
  (1807—1883) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и Музея Виктории и Альберта.
  (ур. Ниельсен; 1927—2019) — датская художница по текстилю, обладатель Медали Эккерсберга (1972) и Медали К. Ф. Хансена (1989) Датской королевской академии изящных искусств, Медали Принца Евгения в категории прикладного искусства (1996), невестка Коре Клинта.
  (1774—1822) — шведский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Швеции.
  (1890—1967) — датская фехтовальщица, участница летних Олимпийских игр (1928, 1932).
  (род. 1947) — датский политик, депутат Фолькетинга (1998—2019).
 Клинт, Коре (1888—1954) — датский архитектор и дизайнер мебели, обладатель Медали Эккерсберга (1928) и Медали К. Ф. Хансена (1954) Датской королевской академии изящных искусств, сын Педера Йенсена-Клинта, свёкор Вибеке Клинт.
  (род. 1958) — датский журналист, лауреат Премии Кавлинга Датского союза журналистов (1996, 2005, 2013).
  (1897—1956) — датский часовщик и легкоатлет, чемпион Дании в беге на 100 м (1917).
 Клинт, Хильма аф (1862—1944) — шведская художница.
 Клинт, Эдди (род. 1987) — датская модель.
  (1813—1877) — шведский военный и политический деятель, депутат верхней палаты Риксдага (1867—1877).
  (1901—1981) — шведский военный моряк, начальник Прибрежного флота (1953—1957) и Командования восточного побережья (1957—1966).
 Клинт, Юнас Петри (ум. 1608) — шведский хронист.

 Йенсен-Клинт, Педер Вильхельм (1853—1930) — датский архитектор, автор проекта Церкви Грундтвига, обладатель Медали К. Ф. Хансена Датской королевской академии изящных искусств за вклад в архитектуру (1923), отец Коре Клинта.

См. также 
 Климт, Густав (1862—1918) — австрийский художник.
 Клинтон